Arrueta-Sarrikota (en francès i oficialment Arraute-Charritte), és una comuna de la Baixa Navarra, un dels set territoris del País Basc, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes de Martxueta i Amorotze-Zokotze al sud, Bidaxune i Akamarre al nord, Burgue-Erreiti i Erango a l'est i Oragarre a l'oest.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra